Reverdin ist der Familienname von

 Adolphe Reverdin (1809–1901), Schweizer Architekt
 Emile Reverdin (1845–1901), Schweizer Architekt
 Frédéric Reverdin (1849–1931), Schweizer Chemiker 
 Henri Reverdin (1880–1975), Schweizer Philosoph
 Jaques Louis Reverdin (1842–1929), Schweizer Chirurg und Schmetterlingskundler
 Olivier Reverdin (1913–2000), Schweizer Altphilologe, Journalist und Politiker (LPS)